Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Kremlin Cup 2011. Die Qualifikation fand vom 15. bis 16. Oktober 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski